Сдот-Миха — многозначный термин:
 Сдот-Миха — мошав в Иерусалимском округе Израиля.
 Сдот-Миха — авиабаза ВВС Израиля, находящаяся на востоке Израиля в Иерусалимском округе.